Josep Lleonart i Maragall (Barcelona, 1880-1951), poeta, escriptor i literat.
 Josep Lleonart i Nart (Barcelona, 1861 - Buenos Aires, 1936), activista cultural.